«С любовью и яростью» () — фильм французского режиссёра Клер Дени, премьера которого состоялась в феврале 2022 года на 72-м Берлинском кинофестивале. Главные роли в нём сыграли Жюльет Бинош, Венсан Линдон, Мати Диоп. Картина получила «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру.

Сюжет 
Главные герои фильма — женщина по имени Сара, её любовник Жан и друг Жана Франсуа, который когда-то тоже встречался с Сарой.

В ролях 
 Жюльет Бинош — Сара
 Венсан Линдон — Жан
 Бюль Ожье — Нелли
 Мати Диоп — Габриэль
 Грегуар Колен — Франсуа

Производство и премьера 
Съёмки фильма завершились в январе 2021 года в Париже. Премьера состоялась в феврале 2022 года на 72-м Берлинском кинофестивале.

Восприятие 
По словам одного из рецензентов, фильм «так долго притворяется основательной психологической драмой, что можно и не заметить, как ближе к финалу вдруг сворачивает на территорию сатирической комедии — причем настолько безжалостной, что смех успевает застрять в горле». Зинаида Пронченко сочла игру актёров слишком экзальтированной, Андрей Плахов счёл фильм в целом очень слабым: по его словам, в этой картине «Клер Дени, презрев свою радикальную репутацию, тщетно пытается актуализировать нафталинный любовный треугольник приметами современности в виде антиковидных масок и чернокожего подростка в поисках идентичности». Для Дениса Рузаева «Обе стороны лезвия» — самый спорный фильм в творчестве Дени.

Картина получила «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру.

Примечания 

Фильмы Клер Дени
Экранизации романов Франции
Фильмы о Париже